

Film 
 All'ovest niente di nuovo (All Quiet on the Western Front) – film del 1930 diretto da Lewis Milestone
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (All Quiet on the Western Front) – film per la televisione del 1979 diretto da Delbert Mann
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) – film del 2022 diretto da Edvard Berger

Musica 
 All Quiet on the Western Front – singolo di Elton John del 1982

Pagine correlate 
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (disambigua)